Wildcat Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wildcat Township (Indiana)
 Wildcat Township (Elk County, Kansas)
 Wildcat Township (Riley County, Kansas)